Markkus Alter (ur. 27 czerwca 2002) – estoński skoczek narciarski i kombinator norweski, reprezentant klubu Põhjakotkas. Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery

Kombinacja norweska 
W styczniu 2017 w Otepää zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym – zawodów tych nie ukończył. Po raz pierwszy sklasyfikowany w konkursie cyklu był w styczniu 2019 w Ruce po zajęciu 36. pozycji. W latach 2018–2021 trzykrotnie wystąpił na mistrzostwach świata juniorów. Najwyżej klasyfikowany był w pierwszym starcie, na 42. miejscu. Wystąpił na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2020, zajmując 15. lokatę indywidualnie.

Skoki narciarskie 
W lipcu 2016 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 59. miejsce w Villach. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w marcu 2018, za zajęcie 28. lokaty w Falun. W marcu 2019 w Zakopanem zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 54. miejsce. Wystartował na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2020, gdzie zajął 24. miejsce indywidualnie. Wystąpił na Mistrzostwach Świata Juniorów 2022 w Zakopanem, gdzie zajął 32. lokatę indywidualnie.

Zdobywał medale mistrzostw Estonii – indywidualnie złoty w 2022 – drużynowo złoty latem 2017 i 2019 oraz zimą 2018, srebrny latem i zimą 2021 oraz brązowy latem 2018.

Osiągnięcia – kombinacja norweska

Mistrzostwa świata juniorów

Osiągnięcia – skoki narciarskie

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty M. Altera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Starty M. Altera na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 8 stycznia 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Estońscy skoczkowie narciarscy
Estońscy kombinatorzy norwescy
Urodzeni w 2002